Dasypoda steht für:

 Hosenbienen (Dasypoda) aus der Familie der Melittidae.
 Dasypoda (Gürteltiere), die (höherrangige) wissenschaftliche Bezeichnung für die Gruppe der Gürteltiere.